Garwood peut désigner :

Patronyme 

 Julie Garwood (née en 1946), écrivaine américaine ; 
 Norman Garwood (1946-), chef décorateur britannique ; 
 William Garwood (1884-1950), acteur et réalisateur américain.

Toponyme 
 Garwood, ville de l'Idaho ;
 Garwood, ville du New Jersey.

Homonymie de toponyme